Vitalij Semjonovič Davidov (), ruski hokejist, * 1. april 1939, Moskva.

Davidov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Dinamo Moskva, na 548-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 18 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil tri zlate medalje, in sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil sedem zlatih medalj. Za reprezentanco je nastopil na 178-ih tekmah, na katerih je dosegel osem golov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
| 17
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
| 27
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
| 33
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
| 29
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
| 29
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
| 28
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
| 35
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
| 23
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
| 35
| 1
| 2
| 3
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
| 41
| 3
| 1
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 41
| 5
| 3
| 8
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 42
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 38
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 30
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 31
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 591
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti